Il gruppo della ganophyllite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della ganophyllite 
 Eggletonite
 Ganophyllite
 Tamaite

Note 

Ganophyllite